Die Saison 1936/37 war die 15. Austragung der österreichischen Eishockey-Meisterschaft, die vom ÖEHV organisiert wurde. Die Staatsmeisterschaft und die Wiener Meisterschaft gewann die erste Mannschaft des Wiener Eislauf-Vereins (WEV), Provinz-Meister wurde der Klagenfurter Athletiksport-Club.

Staatsmeisterschaft 

Die Staatsmeisterschaft gewann der WEV mit sechs Siegen aus ebenso vielen Spielen.

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen: ,

Meisterkader

Wiener Meisterschaft

Liga 
Der HC Währing stellte am 21. Dezember 1936 den Spielbetrieb ein, als Ersatz für den Aufsteiger wurde daher die zweite Mannschaft des WEV in der Liga zugelassen.

Die Wiener Meisterschaft sicherte sich die erste Mannschaft des WEV, die alle Spiele gewann. Der ÖWSC stieg als Tabellenletzter ohne Punktgewinn in die 1. Klasse ab.

1. Klasse 

Die Meisterschaft der 1. Wiener Klasse gewann der Wiener AC und stieg damit in die Liga auf. Einige Partien des EHC Merkur und des EV St. Pölten wurden nicht ausgetragen und daher nachträglich gewertet.

Provinz-Meisterschaft

Liga 
Die Provinzmeisterschaft gewann der KAC mit einem 2:1 und einem 2:0-Sieg gegen den DSV Leoben.

2. Klasse

Weblinks 
 Österreichische Nationalbibliothek, Verbandskonkurrenzen 1936/37 in Der Eishockeysport vom 20. März 1937, S. 4

Einzelnachweise 

1936
Eishockeysaison 1936/37